polgárvárosi amfiteátrum
 katonai amfiteátrum